Myrobalane (griechisch-lateinisch Myrobalanum) steht für: 
 Kirschpflaume (Prunus cerasifera)
 (Frucht der) Myrobalanen (Terminalia)
 (Frucht vom) Amlabaum
 Behennuss von Moringa-Arten (insbesondere Meerrettichbaum)